Андаманские и Никобарские острова (; ) — островная союзная территория в составе Индии. Административный центр и крупнейший город — Порт-Блэр. Население — 379 944 человек (2011).

География 
Площадь 8249 км² (1-е место среди союзных территорий). Территория располагается в юго-восточной части Бенгальского залива Индийского океана. Состоит из двух групп островов (Андаманские острова и Никобарские острова), разделенных проливом Десятого Градуса. Общая численность островов — порядка 570, из них около 550 приходится на Андаманские острова. Обитаемых островов в составе территории всего около 40, в том числе 26 — в Андаманской части.

Флора и фауна 
Более 90% территории островов покрыто тропическими лесами. В них произрастает более 3000 видов древесных растений и трав, а так же более 150 видов папоротников, более 100 видов орхидей, пальмы и тропические фруктовые деревья.

Местами встречаются мангровые заросли. В прибрежных коралловых рифах обитает бесчисленное множество разнообразных рыб и морских змей. 

Животный мир местных тропических лесов достаточно богат и насчитывает более 200 видов только млекопитающих, самыми большими из которых являются слоны. Нередки олени и кабаны. В прибрежных районах некоторых островов и на пляжах откладывают яйца гигантские морские черепахи, являющиеся уникальными для данного региона. 

На островах функционируют 9 природных парков, которые имеют статус национальных, и более 90 резерватов, в которых флора и фауна охраняются индийскими законами.

История 
Поселения на островах Бенгальского залива существовали в течение нескольких тысячелетий.

Первая английская колония здесь была создана в конце XVIII века, она просуществовала с 1789 по 1796 г. На постоянной основе территория была колонизирована в 1858 г. Во времена британского владычества острова использовались в качестве места ссылки и заключения для индийских повстанцев.

В ходе Второй мировой войны острова были временно захвачены Японией. После войны они попали под контроль Индии и в 1950 г. получили статус союзной территории.

Политика 
Андаманские территории не вмешиваются в дела других штатов Индии.

Демография 
Андаманские и Никобарские острова являются уникальными по своему этническому и генетическому составу. Аборигены Андаманских островов ранее говорили на андаманских языках, не относящихся к известным языковым семьям (почти все они к настоящему времени исчезли), а аборигены Никобарских островов — на никобарских языках австроазиатской семьи, а также на изолированных шомпенских языках.

Административное деление 
Андаманские и Никобарские острова делятся на 3 округа:

Экономика

Культура

Достопримечательности 

Порт-Блэр:
 Антропологический музей
 Музей леса
 Морской музей
 Историческое здание «Сотовой тюрьмы» (национальный мемориал)

Остров Хэйвлок:
 Белоснежные пляжи (самые популярные из них — Виджаянагар и Радханагар)
 Коралловые рифы
Другие пляжи:
 Карматанг (136 км от Порт-Блэр, северная часть Среднего Андамана)

Остров Диглипур (136 км от Порт-Блэр):
 Песчаный пляж Рамнагар
 Река Каплонг (пересекает остров, единственная на архипелаге река).

Интересные факты 
В повести Артура Конана Дойля «Знак четырёх» один из главных персонажей — дикарь с Андаманских островов.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Andaman & Nicobar Administration Web site
 The Andman Association
 Indian Reef Region — Andaman and Nicobar Islands
 Andaman & Nicobar Islands official tourism website
 Andaman & Nicobar Pictures

Острова Индийского океана